Фура:
Транспортное средство
 Фура — род телеги, фургон.
 Фу́ра — грузовой автомобиль, автомобильный поезд.

Топоним
 Фура́ — коммуна во Франции.

Имя
 Фура (по Гезению: виноградное точило) — слуга судьи Гедеона, сопровождавший его ночью в стан Мадиамитян ().

Прочее
 Фура — жаргонное название фуражки.